Las siglas FTP pueden corresponderse con:
 FTP (file transfer protocol: ‘protocolo para la transferencia de archivos’), un sistema informático que se utiliza en Internet; permite transferir archivos locales hacia un servidor web;
 FTP (foiled twisted pair: ‘cable de par trenzado recubierto’).
 FTP (Franc-Tireurs et Partisans: ‘Francotiradores y Partisanos’), una organización de la resistencia francesa durante la segunda guerra mundial;
 FTP (Foster the People), banda estadounidense de indie rock.